Gymnotiformes är en ordning av fiskar. Gymnotiformes ingår i klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Gymnotiformes 185 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Gymnotiformes